Az 1974-es magyar női kézilabda-bajnokság a huszonnegyedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Pécsi Bányász beolvadt az egy éve több pécsi csapat (Dózsa, Építők, Ércbányász, Helyiipari SC) egyesüléséből létrejött Pécsi MSC-be.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1974
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1974
Magyarno~ikezilabdabajnoksag